

Presentación previa 
La pareja formada por los hermanos británicos Ken Skupski y Neal Skupski fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo serbio Ilija Bozoljac y Goran Tošić ganaron el título, derrotando a James Cluskey y Laurynas Grigelis por 5-7, 6-4, 10-5.

Cabezas de serie 
 Guillermo Durán /  Eduardo Schwank (Primera ronda)
 Ariel Behar /  Alessandro Motti (Cuartos de final)
 Jamie Delgado /  Gilles Müller (Cuartos de final)
 Victor Baluda /  Sergio Galdós (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Recanati 2014